Dead Game – cortometraggio del 1922 diretto da Edward Laemmle e Nat Ross 
La fiamma dell'amore (Dead Game) – film del 1923 diretto da Edward Sedgwick
A colpo sicuro (Shooting Straight o Dead Game) – film del 1930 diretto da George Archainbaud
Dead Game – cortometraggio del 2009 diretto da Richard Bluth